Годао 207 ( G207, 207国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском уезде Улан-Хото (аймак Хинган, автономный район Внутренняя Монголия) и заканчивается в городском округе Хайань (провинция Гуандун).

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Шаньси, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуандун, а также через Гуанси-Чжуанский автономный район и автономный район Внутренняя Монголия.

Общая протяженность дороги составляет 3738 км, является самой длинной китайской национальной дорогой 200-й серии.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая